Miejscowości w Polsce
 Podlesie Wilamowskie – część wsi Jawiszowice w woj. małopolskim w pow. oświęcimskim, w gminie Brzeszcze
 Podlesie Wilamowskie – nazwa niestandaryzowana, przysiółek wsi Dankowice w woj. śląskim w pow. bielskim, w gminie Wilamowice 
 Podlesie Wilamowskie – część miasta Wilamowice w woj. śląskim w pow. bielskim, w gminie Wilamowice